Název Mokrá má více sídel či jiných entit:

 Mokrá-Horákov, obec v okrese Brno-venkov
 Mokrá (Vesce), část obce Vesce (okres Tábor) v okrese Tábor
 Mokrá (Černá v Pošumaví), část obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov
 Mokrá (Mokrá-Horákov), část obce Mokrá-Horákov v okrese Brno-venkov
 Mokrá (Čichalov), část obce Čichalov v okrese Karlovy Vary
 Řečkovice a Mokrá Hora, část města Brno
 Mokrá Hora, část města Brno
 Mokrá Lhota (Bystřice), část města Bystřice v okrese Benešov
 Mokrá Lhota (Nové Hrady), část obce Nové Hrady v okrese Chrudim
Mokrá (přírodní rezervace),  přírodní rezervace v oblasti Slovenský ráj

 Mokrá Vrata – nesprávný název obce Mokrovraty v okrese Příbram